Drei Löwen steht für:

 Drei Löwen (Three Lions), Bezeichnung für das Wappen Englands
 Drei-Löwen-Takt, Marke der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wappen Baden-Württembergs
 Wappen Dänemarks